Der Badminton Club Prešov (kurz BC Prešov) ist ein slowakischer Badmintonverein aus Prešov.

Geschichte
Der Verein gewann 1999 seine erste slowakische Meisterschaft. Zwischen 2004 und 2011 gewann er acht weitere Meisterschaften. International nahm der Verein 2005 und 2009 am Europapokal im Badminton teil, konnte sich dort jedoch nicht im Vorderfeld platzieren.

Titel 
 Slowakischer Meister: 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (9)

Bekannte Spieler 
 Vladimír Závada
 Zuzana Orlovská
 Kvetoslava Orlovská
 Marián Smrek
 Róbert Eliaš

Europapokalspiele

Weblinks 
 http://badminton.isport.com/badminton-teams/sk/-/preov-1/bc-preov-1090691
 http://sportoviska.zoznam.sk/bedminton/presovsky/badminton-club-presov

Slowakischer Badmintonverein
Sport (Prešov)